Воренжа — озеро на территории Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,1 км². Располагается на высоте 78-86 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, подковообразная: состоит из двух неравных по площади плёсов, разделённых полуостровом. Берега изрезанные, каменисто-песчаные.

Через озеро протекает река Сума, впадающая в Онежскую губу Белого моря (Поморский берег).

В озере около десятка безымянных островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

На северном берегу озера, в месте вытекания реки Сумы, располагается нежилая деревня Воренжа, к которой подходит дорога местного значения  («Подъезд к д. Воренжа»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001411102000009001.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн Сумы (реки, впадающей в Белое море)
Озёра Беломорского района